Prowadzenie - kobiet – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 15. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Olympiahalle w austriackim mieście Innsbruck w dniach 6–8 września 2016. Mistrzynią świata w konkurencji prowadzenia została Austriaczka Jessica Pilz, srebrny medal przypadł Słowence Janji Garnbret, a brązowy zdobyła Koreanka Kim Ja-in.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 6 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 8 o godz 12:00.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 101 wspinaczek sportowych. Polskę w konkurencji prowadzenia reprezentowały: Ida Kups (zajęła 43 miejsce), Aleksandra Kałucka (73 m.), Natalia Kałucka (75 m.), Anna Brożek (81 m.), Patrycja Chudziak (87 m.), a Aleksandra Mirosław była 97.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
101 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 26 wspinaczek z najlepszymi wynikami, które następnie walczyły o występ w finale. W finale o medale walczyło 10 zawodniczek.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiety